Такерман:
 Такерман, Эдвард (1817—1886) — американский ботаник, профессор ботаники, миколог.
 Такерман, Генри Теодор (1811—1871) — американский литературный и художественный критик.
 Такерман — город, расположенный в округе Джексон (штат Арканзас, США)